Csehország
 Hvozdec, település a Berouni járásban
 Hvozdec, település a Brno-vidéki járásban
 Hvozdec, település a České Budějovice-i járásban